El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2005, disputat el cap de setmana del 10 al 12 de juny al Circuit de Catalunya, va ser la sisena prova de la temporada 2005 del mundial de motociclisme.

Resultats

Moto GP

250 cc

125 cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 2005 a Catalunya
Competicions motociclistes del 2005
2005
2005